Forellenbach ist der Name von Fließgewässern: 

 Forellenbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha (Schwarzach) bei Muggenthal (Stadt Schönsee), Landkreises Schwandorf, Bayern
 Forellenbach (Ascherbach/Neuer Ascherbach), Gewässer im Graßlfinger Moos im Gebiet der Stadt Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern, mit doppeltem Abfluss zum Alten Ascherbach (zum Mittellauf Neuer Acherbach des Ascherbach, zur Amper bei Bergkirchen) und zum Ascherbach (zur Amper in Dachau)
 Forellenbach (Bach vom Hahnweilerhof), linker Zufluss des Bachs vom Hahnweilerhof (zum Laubbach; zum Pfrimm-Zufluss Wildensteiner Bach) beim Hahnweilerhof (Börrstadt), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Forellenbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot zwischen Betzenhof und Zollhof (beide Gemeinde Rosenberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Forellenbach (Diemel), linker Zufluss der Diemel bei Deisel (Trendelburg), Landkreis Kassel, Hessen
 Forellenbach (Dießener Mühlbach), linker Zufluss des Dießener Mühlbachs (zum Ammersee) bei Wengen (Markt Dießen am Ammersee), Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Forellenbach (Eger, Jindřichov), Oberlauf bis zur Weiherbach-Einmündung nach Lipná, Gemeinde Hazlov des Schladabach, linker Zufluss der Eger (zur Elbe), tschechisch Ohře, gegenüber Jindřichov (deutsch Honnersdorf), Stadt Cheb (deutsch Eger), beide Orte im Bezirk Cheb, Karlovarský kraj, Tschechien
 Forellenbach (Eger, Möttingen), rechter Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Forellenbach (Enz), rechter Zufluss der Enz in Höfen an der Enz, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Forellenbach (Fichtelnaab) – zwei linker Zuflüsse der Fichtelnaab in der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern; flussabwärts:
 Forellenbach (Fichtelnaab, Trevesenhammer), Zufluss nach Trevesenhammer 
 Forellenbach (Fichtelnaab, Kronau), Zufluss bei Kronau
 Forellenbach (Friedberger Ach), am Unterlauf Speckwiesengraben, linker Zufluss der Friedberger Ach nahe Dickelsmoor (Stadt Friedberg), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Forellenbach, alter Name des Frillenseebachs in den Chiemgauer Alpen, Abfluss des Frillensees, ehedem Forellensees und linker Zufluss des Großwaldbachs beim Forsthaus Adlgaß (Gemeinde Inzell), Landkreis Traunstein, Bayern
 Forellenbach (Glinder Au), rechter Zufluss der Glinder Au in Oststeinbek
 Forellenbach, Oberlauf im Gebiet der Stadt Heidelberg des Hilsbach (Elsenz, Unterlauf), linker Zufluss zwischen Bammental und Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis
 Forellenbach (Iller), linker Zufluss der Iller nahe Illerrieden, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Forellenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Hohebach (Gemeinde Dörzbach), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; mit zwei gleichnamigen Oberläufen
 Forellenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Forellenbach (Lamitz), rechter Zufluss der Lamitz (Saale) gegenüber Neuenhammer (Stadt Kirchenlamitz), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Forellenbach (Langental), linker Zufluss der Langental (Langentalbach; zum Höninger Bach) nahe Höningen, Ortsgemeinde Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Forellenbach (Main-Donau-Kanal), westlicher Zufluss zum Main-Donau-Kanal bei Biberbach (Stadt Beilngries), oberbayerischen Landkreis Eichstätt, Bayern
 Forellenbach (Maisach), rechter Zufluss der Maisach (Amper) über einen rechten Flutkanal bei Malching (Gemeinde Maisach), Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Forellenbach (Murach), linker Zufluss der Murach (Schwarzach) vor der Neumühle von Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Forellenbach (Moosbach), linker Zufluss des Moosbach (zum Rothbach, zum Schwarzen Regen) unterm Kleinen Arber im Gemeindegebiet von Markt Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Forellenbach (Oldentruper Bach), rechter Oberlauf des Oldentruper Bachs (zur Windwehe) in Hillegossen (kreisfreie Stadt Bielefeld), Nordrhein-Westfalen
 Forellenbach, deutscher Name der Volšovka (Wolschowka), linker Zufluss der Otava in Sušice (Schüttenhofen), Plzeňský kraj, Tschechien
 Forellenbach, oberster Laufname bis zur Höllmühle von Pemfling des Pitzlinger Bachs, rechter Zufluss des Regen gegenüber von Wulfling (Stadt Cham), beide Kommunen Landkreis Cham, Bayern; Abschnittsfolge Forellenbach → Rackelsbach → Pitzlinger Bach
 Forellenbach (Rehlingbach), rechter Zufluss des Rehlingbachs bei Grafenau (Markt Waidhaus) Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Forellenbach (Saale), auch Bach aus Altendorf, linker Zufluss der Saale bei Schöps, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Forellenbach, rechter Oberlauf des Schlichbachs, linker Zufluss des Konzendorfer Bachs (zum Schlichbach, zum Lendersdorfer Mühlenteich) am Südrand des Tagebausees Echtzer Sees bei Echtz (Stadt Düren), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Forellenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbach (Elsenz) an der Weilermühle, Aglasterhausen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Forellenbach (Seltenbach), rechter Nebenarm des Seltenbachs in Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, der in den Hochrhein mündet
 Forellenbach, linker Oberlauf bis an den Schiederranken des Steinbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab an der Reisermühle (Gemeinde Krummennaab), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Forellenbach (Sulz), rechter Zufluss eines Altwassers der Sulz (zum Main-Donau-Kanal) bei Biberbach, Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Forellenbach (Trebgast), rechter Zufluss der Trebgast gegenüber Weiherhaus (Gemeinde Trebgast), Landkreis Kulmbach, Bayern
 Forellenbach (Vils), rechter Zufluss der Vils bei Rohrbach (Markt Kallmünz), Landkreis Regensburg, Bayern
 Forellenbach, Oberlauf bis Wallmersbach (Stadt Uffenheim), des Wallmersbachs, rechter Zufluss der Steinach (Tauber) in Equarhofen (Gemeinde Simmershofen), beide Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Forellenbach (Weißbach), rechter Zufluss des hier noch Mühlbach genannten Weißbachs (zum Rhaner Bach, zur Schwarzach, zur Naab) bis vor der Birkmühle (Gemeinde Pemfling), Landkreis Cham, Bayern
 Forellenbach (Wertach), rechter Zufluss der Wertach bei Göggingen (kreisfreie Stadt Augsburg), Bayern
 Forellenbach (Weser), linker Zufluss der Weser beim Vlothoer Ortsteil Vlotho, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Forellenbach (Wondreb), linker Zufluss der Wondreb zwischen Waldsassen und dessen Mitterhof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern